Personen
 Fedja Nijholt (1973), Nederlands acteur
 Gianluca Nijholt (1990), Nederlands voetballer
 Luc Nijholt (1961), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Willem Nijholt (1934), Nederlands acteur

 Overig
 Stan Nijholt, een personage uit Goede tijden, slechte tijden